Het seizoen 1958/59 van de Belgische Tweede Klasse ging van start in september 1958 en eindigde in mei 1959. De competitie werd gewonnen door R. Daring Club de Bruxelles.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Daring Club de Bruxelles 
 KRC Mechelen

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 RFC Renaisien (kampioen in Derde Klasse A)
 RFC Sérésien (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Daring Club de Bruxelles (kampioen)
 RFC Brugeois (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 RFC Renaisien 
 K. Boom FC

Eindstand

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2